Slovenija:

 Kalce (Krško, Slovenija), naselje u općini Krško 
 Kalce (Logatec, Slovenija), naselje u općini Logatec 
 Kalce-Naklo, naselje u općini Krško